Das American League Wild Card Playoff 2012 ist das Spiel zwischen den beiden Wild-Card-Gewinnern der American League. Der Sieger dieses Spieles tritt in den American League Division Series 2012 gegen den besten Divisionsieger der AL an, auch wenn dieser derselben Division angehört. Es wird nur ein Spiel ausgetragen, dieses findet am 5. Oktober 2012 statt.

Die Paarung lautet:

 Baltimore Orioles (Zweiter WC Gewinner AL, 93-69) gegen Texas Rangers (Bester WC Gewinner AL, 93-69)

Weiterer Verbleib in der Postseason 
Siehe Hauptartikel: MLB 2012, NLWC 2012, NLDS 2012, ALDS 2012, NLCS 2012, ALCS 2012, World Series 2012

Die Postseason 2012 hat sich wie folgt entwickelt.

Spielzusammenfassung

Spiel 1 
Freitag, 5. Oktober 2012 - 20:30 EDT, Rangers Ballpark in Arlington in Arlington, Texas

Einzelnachweise 

2012
Baseball 2012
Sportveranstaltung in Arlington (Texas)
Baltimore Orioles
Texas Rangers (Baseball)